Casanueva o Casa Nueva puede referirse a:

Lugares 
En España
 Casanueva, localidad del municipio de Pinos Puente, en la provincia de Granada.
 Casanueva, localidad del municipio de Navia, en la provincia de Asturias.
 Casanueva, localidad del municipio de Las Veguillas, en la provincia de Salamanca.
 La Casanueva, localidad del municipio de Aller, en la provincia de Asturias.
 La Casanueva, localidad del municipio de Langreo, en la provincia de Asturias.
 La Casanueva, despoblado del municipio de Lena, en la provincia de Asturias.
 La Casanueva, despoblado del municipio de Mieres, en la provincia de Asturias.
 La Casanueva, localidad del municipio de San Martín del Rey Aurelio, en la provincia de Asturias.

Personalidades 
 Carlos Casanueva (1874 - 1957), religioso chileno.
 Diego Casanueva (1979), actor chileno.